Педченко — українське прізвище.

 Педченко Галина Данилівна (1927) — українська поетеса.
 Педченко Григорій Миколайович (1955) — український військовик, генерал-полковник.

Див. також 
 Петченко Йосип Тихонович (1901–1976) — Герой Радянського Союзу.